El título 101 dálmatas puede referirse a:

 The One Hundred and One Dalmatians (Los Ciento Uno Dálmatas) (1956), una novela escrita por Dodie Smith;
 101 dálmatas (1961), una película de animación de Walt Disney; 
 101 dálmatas (1996), un remake de acción real por su propio estudio de la película animada de Disney; 
 101 Dalmatians: Escape from DeVil Manor (1997), un videojuego basado en la película de acción real del año anterior;
 101 dálmatas: la serie (1997-1998), una serie de televisión de Disney;
 101 dálmatas 2 (2003), una secuela animada de la película de Disney de 1961.